De Oude Molen (Aruba)
 De Oude Molen (Colijnsplaat)
 De Oude Molen (Kruiningen)
 De Oude Molen (Oudemolen)
 De Oude Molen (Ouderkerk aan de Amstel) - kruitmolen
 De Oude Molen (Simpelveld) - watermolen in Simpelveld
 De Oude Molen (Valkenburg) - watermolen in Valkenburg
 De Oude Molen (Wijchen)
 Venemansmolen of Oude Molen -  in Winterswijk
 Oude Molen of Groote Molen -  te Meerssen
 De Oude Moolen (Horst)

Zie ook 
Oudemolen (doorverwijspagina)